Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (finale)
 Venus Williams (campionessa)
 Monica Seles (semifinali)
 Jana Novotná (secondo turno)

 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 1999